Череповецкий уезд — один из уездов Новгородской губернии и наместничества (1777—1796; 1802—1918), а затем Череповецкой губернии (1918—1927). Уездный город — Череповец.

История 
Уезд был образован 1776 году  в составе Новгородского наместничества.

В соответствии с указом императора Павла I от 12 декабря 1796 года «О новом разделении государства на губернии» было предписано упразднить города, «которые окажутся лишними». Санкт-Петербургский военный губернатор генерал от инфантерии Н. П. Архаров, управляющий Новгородской и Тверской губерниями, представил в Сенат предложения об упразднении Череповца и включении Череповецкого уезда в состав Устюженского уезда.

24 апреля 1802 года, Сенат издал указ «О восстановлении заштатных городов разных губерний», согласно которому в числе восстановленных значился и город Череповец, к которому приписывался уезд.

26 марта 1918 года собравшиеся в Череповце представители пяти уездов — Тихвинского, Белозерского, Кирилловского, Устюженского и Череповецкого, — направили в Совет Народных Комиссаров СССР ходатайство о создании из этих уездов отдельной Череповецкой губернии.

В апреле 1918 года восемь северо-западных губерний — Петроградская, Новгородская, Псковская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Череповецкая и Северодвинская — были объединены в Союз коммун Северной области, который, уже в 1919 году был упразднён. К Череповецкому уезду были присоединены часть Мусорской и Хмелёвской волостей Пошехонско-Володарского уезда Ярославской губернии.

Демография 
По переписи 1897 года, Череповецкий уезд был третьим по численности уездом в Новгородской области. В нём проживало 157495 человек.

Упразднение 
В 1927 году территория упразднённого Череповецкого уезда вошла в состав Череповецкого округа Ленинградской области.

Административное деление  
На 1880 год уезд состоял из следующих волостей
 Колоденская (10 селений)
 Горская ( 25 селений)
 Дмитриевская (25 селений)
 Уломская (28 селений)
 Луковская (11 селений)
 Хотавецкая (6 селений)
 Мороцкая (33 селения)
 Самосорская ( 9 селений)
 Ольховская (12 селений)
 Любецкая  9 селений)
 Воронинская (32 селения)
 Усищевская (37 селений)
 Даргунская- (8 селений)
 Усть-Угольская ( 31 селение)
 Починковская (94 селения)
 Пачевская (37 селений)
 Богословская ( 42 селения)
 Дементьевская (31 селение)
 Шухободская(33 селения)
 Нелазская (14 селений)
 Шухтовская (38 селений)
 Андогская (43 селения)
 Пусторадицкая (25 селений)
 Прягаевская ( 54 селения)
 Федото-Раменская ( 20 селений)
 Петриневская (56 селений)
 Ивановская (21 селение)
 Ягановская (63 селения)
 Ковжинская ( 29 селений)
 Чаромская (85 селений)

Современное положение 
В настоящее время территория уезда (в границах на 1917 год) входит в состав Кадуйского, Череповецкого и Шекснинского районов Вологодской области. Часть территории затоплена Рыбинским водохранилищем.

См. также 
 Череповецкий район

Примечания

Ссылки 
 Старые карты Череповецкого уезда

Уезды Череповецкой губернии
Уезды Новгородской губернии
Появились в 1777 году